Ре́нарс Фре́йденсонс (; ) — латвийский кёрлингист.

В составе смешанной сборной Латвии участник двух  (лучший результат — двенадцатое место в ). . В составе смешанной парной сборной Латвии участник  (заняли двадцать третье место). .

В «классическом» кёрлинге (четыре кёрлингиста одного пола) в основном играет на позиции .

Достижения 
 : серебро (2008, 2010, 2011, 2015, 2019), бронза (2009).
 : золото (2011, ), серебро (2012, 2013, 2016, ), бронза (2008).
 : золото (2013), серебро (2010, 2015), бронза (2019, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу